

Patronyme

 Marie-France Bazzo (1961-), productrice et animatrice québécoise
 Pierre Bazzo (1954-), coureur cycliste français
  (1949-), psychologue brésilien
  (1965-2010), homme d'affaires et politicien brésilien

Autres
 Bazzo.tv, émission de Télé-Québec produite par Marie-France Bazzo